El término Mirabal puede referirse a:

Personas 
 las hermanas Mirabal, tres mujeres dominicanas que se opusieron fervientemente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo:
 Patria Mirabal;
 Minerva Mirabal, y
 María Teresa Mirabal.
 Minou Tavárez Mirabal, filóloga, profesora y política dominicana, diputada del Distrito Nacional desde el 2002; hija de los abogados y activistas dominicanos Manuel Aurelio Tavárez Justo y Minerva Mirabal.
 Jaime David Fernández Mirabal, psiquiatra, agrónomo y político dominicano, vicepresidente de la República Dominicana en el período 1996-2000, hijo de Jaime Fernández Camilo y Dedé Mirabal Reyes.
 Marquesado de Mirabal, título del Reino de España creado por Real Carta de Concesión del 31 de octubre de 1722 por Felipe V de España a Luis de Mirabal y Espínola, como premio a los méritos y servicios prestados, especialmente por el desempeño del cargo de embajador en los Estados Generales de Holanda y por el de Presidente del Consejo de Castilla.
 Luis de Mirabal y Espínola
 Josefa Micaela de Mirabal
 Carmen Mirabal, escritora y periodista de Puerto Rico
 Franklin Mirabal, periodista deportivo de la República Dominicana, locutor y escritor dominicano que se especializa en béisbol;
 Hernán Mejía de Mirabal, más activos conquistadores castellanos del Tucumán;
 Johnny Mirabal, futbolista venezolano;
 Jonny Mirabal, futbolista venezolano;
 Michel Mirabal, pintor de Cuba.

Provincias 
 Hermanas Mirabal, una de las 32 provincias de la República Dominicana, denominado así a partir de noviembre de 2007 en honor a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas por la dictadura del general Leónidas Trujillo.